Cet article recense la liste des municipalités du Québec par superficie.


Les 50 plus grandes

Les 70 plus petites

Notes et références 

Autre :
 Répertoire des municipalités du Québec

Municipalités, Superficie